Boke und Boké sind geographische Namen:

Orte:
 Boke (Delbrück), Ortsteil der Stadt Delbrück, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Boké, Stadt in der Präfektur Boké, Guinea
 Boké (Präfektur), Präfektur in der Region Boké, Guinea
 Region Boké, Region in Guinea

Gebäude:
 Kloster Boke in Boke, Stadt Delbrück, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Boke ist ein Familienname:
 Philipp von Hoerde zu Boke, Dompropst in Münster und Landdrost des Herzogtums Westfalen
 Norman Hill Boke, US-amerikanischer Botaniker, Mikrobiologe und Kakteenspezialist

Boke und Ähnliches bezeichnen außerdem:
 Böch oder Bökh, Mongolisches Ringen
 Bokeh, Unschärfeneffekt in der Fotografie 
 Boke, Rolle in der Manzai-Komödie

Siehe auch:
 Boecke
 Booke